Дарил Хана () је америчка глумица, рођена 3. децембра 1960. године у Чикагу (САД).

Филмографија 

|-
| 1978. || || -{The Fury}- || Pam || 
|-
| 1981. || || -{Hard Country}- || Loretta || 
|-
| 1982. || Истребљивач || -{Blade Runner}- || Pris || 
|-
| 1982. || || -{Summer Lovers}- || Cathy Featherstone || 
|-
| 1983. || || -{The Final Terror}- || Windy || 
|-
| 1984. || || -{Reckless}- || Tracey Prescott || 
|-
| 1984. || || -{Splash}- || Madison || 
|-
| 1984. || || -{The Pope of Greenwich Village}- || Diane || 
|-
| 1986. || || -{The Clan of the Cave Bear}- || Ayla || 
|-
| 1986. || || -{Legal Eagles}- || Chelsea Deardon || 
|-
| 1987. || || -{Roxanne}- || Roxanne Kowalski || 
|-
| 1987. || Вол стрит || -{Wall Street}- || Darien Taylor || 
|-
| 1988. || || -{High Spirits}- || Mary Plunkett Brogan || 
|-
| 1989. || || -{Crimes and Misdemeanors}- || Lisa Crosley || 
|-
| 1989. || Челичне магнолије || -{Steel Magnolias}- || Annelle Dupuy Desoto || 
|-
| 1990. || || -{Crazy People}- || Kathy || 
|-
| 1991. || || -{At Play in the Fields of the Lord}- || Andy Huben || 
|-
| 1992. || Мемоари невидљивог човека || -{Memoirs of an Invisible Man}- || Alice Monroe || 
|-
| 1993. || || -{Grumpy Old Men}- || Melanie || 
|-
| 1993. || || -{Attack of the 50 Foot Woman}- || Nancy Archer || 
|-
| 1994. || || -{The Little Rascals}- || Miss June Crabtree || 
|-
| 1995. || || -{The Tie That Binds}- || Leann Netherwood || 
|-
| 1995. || || -{Grumpier Old Men}- || Melanie Gustafson || 
|-
| 1996. || || -{Two Much}- || Liz Kerner || 
|-
| 1998. || || -{The Gingerbread Man}- || Lois Harlan || 
|-
| 1998. || || -{The Real Blonde}- || Kelly || 
|-
| 1998. || || -{Addams Family Reunion || Morticia Addams}- || 
|-
| 1999. || || -{My Favorite Martian}- || Lizzie || 
|-
| 2000. || || -{Cord}- || Anne White || 
|-
| 2000. || || -{Wildflowers}- || Sabine || 
|-
| 2000. || || -{First Target}- || Alex McGregor || 
|-
| 2001. || || -{Jackpot}- || Bobbi || 
|-
| 2001. || || -{Speedway Junkie}- || Veronica || 
|-
| 2001. || || -{Dancing at the Blue Iguana}- || Angel || 
|-
| 2002. || || -{A Walk to Remember}- || Cynthia Carter || 
|-
| 2002. || || -{Ring of Fire}- || Celia Jones || 
|-
| 2003. || || -{Northfork}- || Flower Hercules || 
|-
| 2003. || || -{Casa de los babys}- || Skipper || 
|-
| 2003. || Убити Била 1 || -{Kill Bill: Volume 1}- || Elle Driver (California Mountain Snake) || 
|-
| 2004. || Убити Била 2 || -{Kill Bill: Volume 2}- || Elle Driver (California Mountain Snake) || 
|-
| 2004. || || -{Silver City}- || Maddy Pilager || 
|-
| 2006. || || -{Keeping Up with the Steins}-'' || Sacred Feather/Sandy || 
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1960.
Људи из Чикага
Америчке глумице
Добитници награде Сатурн
Биографије живих особа